Livres 
 L'Argent, roman d'Émile Zola publié en 1891.
 L'Argent, pamphlet philosophique de Charles Péguy publié en 1913.
 L'Argent, ouvrage de l'économiste John Kenneth Galbraith publié en 1975.
Films
 L'Argent (Kane), film japonais de Kenji Mizoguchi, sorti en 1926
 L'Argent,  film français de Marcel L'Herbier, sorti en 1928, adaptation du roman de Zola
 L'Argent, film français de Pierre Billon, sorti en 1936
 L'Argent, court métrage canadien de Iolande Cadrin-Rossignol et Fernand Dansereau, sorti en 1975
 L'Argent, film français de Robert Bresson, sorti en 1983
 L'Argent, téléfilm français de Jacques Rouffio, diffusé en 1988, adaptation du roman de Zola